Megil d'Agrigent, colonitzador lucà
 Megil d'Esparta, polític espartà